

Geografia
 Sherlock – cittadina australiana
 Sherlock Township – cittadina del Kansas, USA

Personaggi
 Sherlock Holmes – famoso investigatore dei romanzi di Arthur Conan Doyle

Informatica
 Sherlock – software della Apple
 Sherlock – videogioco prodotto dalla Melbourne House

Musica
 Sherlock – EP degli Shinee del 2012

Televisione 
 Sherlock – film per la televisione del 2002
 Sherlock – serie televisiva britannica del 2010

Altro
 Sherlock – particolare tipo di tabacco o strumento per il fumo di marijuana